Sokar bezeichnet:

 Sokar, einer der ältesten Totengötter des alten Ägypten
 Chabausokar, ein bedeutender hoher ägyptischer Beamter
 Sokar-Fest, eines der ältesten ägyptischen Totenfeste
 Sokar (Zeitschrift), eine deutschsprachige Fachzeitschrift, die sich mit Aspekten und Hintergründen des weltweiten Pyramidenbaus beschäftigt

Sokar ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Sokar (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Lion Sokar (* 1990), deutscher Schauspieler